Александр Фёдорович Щербаков:
 Щербаков, Александр Фёдорович (1923—2002) — Герой Советского Союза.
 Щербаков, Александр Фёдорович (1932—2002) — российский геолог, лауреат Государственной премии СССР.